Гомосексуальность в древнем мире. Настоящая статья рассматривает период времени до 600 года н. э., отражённый в письменных источниках. Этнография первобытных народов рассматривается в другой статье. Различные формы сексуальных отношений между лицами одного пола нашли отражение практически во всех существующих письменных традициях.

Ближний Восток

Египет 
Имеющиеся египетские артефакты не изображают однополые связи, как это было в поздние древнегреческие и римские цивилизации. Конечно, это не исключает их возможность, но для египтян такая практика не представляла особого интереса. Гомосексуальность осуждалась древними египтянами.

Первой однополой парой называют живших при фараоне V династии Ниусерра египтян Хнумхотепа и Нианххнума (либо были братьями / близнецами). Древнейшей историей об однополой любви считается «Рассказ о Неферкара и полководце Сисине». Гёдике (Hans Goedicke) предложил гипотезу расшифровки одной из фраз сочинения «Разговор разочарованного со своим ба», согласно которой фраза содержит намёк на гомосексуальные отношения.

Согласно 125-й главе Книги Мёртвых, мужеложество считалось 27-м из 42 грехов, в несовершении которых должен был оправдываться древний египтянин перед судом богов.

В папирусе Ну (Британский музей, № 10477) оно являлось 21-м из 42 грехов.

В повести времени Нового царства «Тяжба Гора и Сета» рассказывается, как эти боги некогда спорили за царскую власть. Сет пригласил Гора к себе домой и изнасиловал его. На этом основании Сет утверждал: «Пусть отдадут мне сан правителя, ибо, что касается Гора, который присутствует здесь, то я выполнил работу мужчины по отношению к нему». Однако благодаря коварной хитрости Исиды Сету не удалось доказать факт изнасилования, и он проиграл дело. Иногда здесь видят насмешку над богами (возможно, с неким политическим смыслом). Однополый акт мужчин рассматривался как повержение врага, но о существовании подобной практики вне мифологии свидетельств нет. По словам Вячеслава Иванова, «Египетские боги Гор и Сет иногда изображались в виде одной фигуры с двумя лицами, что позволяет дать гипотетическую андрогинную интерпретацию и первоначальному мифу о кровосмесительной их связи».

В стенах гарема могли существовать однополые связи среди женщин, но это всего лишь предположение.

Месопотамия 
Некоторые ученые (Т. Якобсен) находили в мифе о Гильгамеше указания на его бисексуальную природу: так истолковывались строки о насилиях над жителями Урука: «Отцам Гильгамеш сыновей не оставит! // Днём и ночью буйствует плотью: … Матери Гильгамеш не оставит девы…», а также его отношения с Энкиду (эту пару сравнивали с парой Ахилл—Патрокл): «Гильгамеш во дворце устроил веселье, // Заснули герои, лежат на ложе ночи, // Заснул Энкиду — и сон увидел, // Поднялся Энкиду — и сон толкует: // Вещает своему он другу». Впрочем, подобное истолкование является спорным.

По словам И. М. Дьяконова, «для Урука, города богини плотской любви, было вообще характерно широкое распространение как „посвященной“, так и „запретной“, но все же покровительствуемой Инаной проституции, в том числе и гомосексуальной; но в этот „карнавальный“ сезон [время священной свадьбы Инаны и Думузи ] деятельность кадиштум, иштаритум и т. п. принимала массовый, разнузданный, оргиастический характер». Проституированных мальчиков по-аккадски называли harmu[m] (м.р. от harimtu[m]; «отделённый, выделенный»). В Пенсильванском словаре шумерского языка есть термин «pi-li-pi-li», который встречается ок. 2000 года до н. э. и переводится «гомосексуал». Там же упоминаются аккадские слова assinnu («мужчина, занимающийся культовой проституцией») и parrû («гомосексуал»).

В среднеассирийских законах (третья четверть II тыс. до н. э.) есть два параграфа, посвященные гомосексуальным отношениям:
§ 19. Если человек тайно оклеветал равного себе, сказав: «Его имеют», или во время ссоры публично сказал ему: «Тебя имеют», и ещё так: «Я сам клятвенно обвиню тебя», но не обвинил и не уличил, должно дать этому человеку 50 палочных ударов, он будет в течение месяца выполнять царскую работу, должно его заклеймить, и он должен уплатить 1 талант олова.
§ 20. Если человек познал равного себе, и его клятвенно обвинили и уличили, должно познать его самого и оскопить его.

Согласно статье 19-й необоснованное обвинение в пассивном гомосексуализме считалось преступлением и каралось почти так же как необоснованное обвинение в распутности в адрес чужой жены (статья 18-я). Как видно из статьи 20-й, только активный гомосексуализм считался преступлением, вне зависимости от количества половых актов..

Наиболее известный на Древнем Востоке законодательный сборник — Законы Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) вообще ничего не говорит о гомосексуальности.

Хатти 
Среднеассирийские законы можно сравнить с хеттскими законами (первая половина II тыс. до н. э.), где о гомосексуальности говорится только в параграфе, посвященном инцесту:
§ 189. Если мужчина совершит грех со своей матерью, это — тягостное преступление. Если мужчина совершит грех со своей дочерью, это — тягостное преступление. Если мужчина совершит грех со своим сыном, это — тягостное преступление. Хеттские законы.

Таким образом, у хеттов не прописывалось какого-то наказания за гомосексуальный акт как таковой.

Западная Малая Азия 
Во Фригии рассказывали миф о любви Агдистиса к Аттису. Аттис собрался жениться на дочери царя Мидаса. В безумии, которое наслал Агдистис, Аттис оскопил себя и превратился в цветок. Следует заметить, что мотив оскопления собственно для Греции нетипичен, и греками оскопление резко осуждалось.

Иран 
Геродот в своей «Истории» утверждает: «Персы предаются всевозможным наслаждениям и удовольствиям по мере знакомства с ними. Так, они заимствовали от эллинов любовное общение с мальчиками». Тем не менее, распространено безосновательное мнение, что именно эллины заимствовали от персов любовь к юношам. Между тем, первые контакты персов и греков относятся к середине VI века до н. э., что исключает такую возможность.

Возлюбленным Артаксеркса II был евнух Тиридат. Персидское имя , встречающееся у евнухов (например, его носил возлюбленный Александра Великого), означает «принадлежащий богу» и является, очевидно, эквивалентом аккадского «кадиштум» («посвящённая»). У парфянского царя Фраата II (конец II в. до н. э.) был возлюбленный Гимерос.

В IV веке Аммиан Марцеллин отмечал, что персы «не знают педерастии».

В средневековых зороастрийских текстах мужеложство считается грехом, жестокие наказания мужеложцев упоминаются в описаниях загробного мира.

Финикия и Ханаан 
В финикийских надписях (одна из них (Corpus Inscriptionum Semiticarum, 1, 97) происходит с Кипра) упоминаются мужчины, занимавшиеся проституцией. Они назывались «псами». Впрочем, учитывая место и датировку надписи, здесь не исключено греческое влияние. «Блудники при капищах» с осуждением упоминаются также в книге Иова (36:14), датируемой V−IV вв. до н. э.

Израиль и Иудея 
Филистимляне в Библии неоднократно именуются выходцами с Крита (Амос 9:7; Иеремия 47:4; также Второзаконие 2:23). Поэтому весьма вероятно, что не только с вавилонским, но именно с греческим влиянием нужно связывать введение священной гомосексуальной проституции в Иудее.

«Блудники» существовали в Иудее во время царствования Ровоама (конец X в.) «и делали все мерзости тех народов, которых Господь [Яхве] прогнал от лица сынов Израилевых» (3 Цар. 14:24). Время их появления в Иерусалиме в Библии не отражено, но, очевидно, его следует связывать с правлением царя Соломона, который установил культы Астарты, Хамоса и Милхома (3 Цар. 11:7). Царь Аса (начало IX в.) «изгнал блудников из земли» (3 Цар. 15:12) Про царя Иосафата говорится: «остатки блудников, которые остались во дни отца его Асы, он истребил с земли» (3 Цар. 22:46). Написание книг Царств относят к концу VII−началу VI в. до н. э., хотя их автор использовал летописи царей Иудеи.

Книга Левит гласит: «И говорил Яхве Моисею: Скажи сынам Израиля: … И с мужчиной не ложись, как лежат с женщиной: мерзость это. … Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим осквернились народы, которые Я прогоняю от вас». «И человек, который ляжет с мужчиной, как лежат с женщиной, — мерзость они сделали оба, смертью пусть будут умерщвлены, их кровь на них». Эти нормы в современной библеистике принято считать частью т. н. Кодекса святости, включающего главы 17−26 книги Левит. Его датировка весьма спорна. Согласно документальной гипотезе Ю. Велльхаузена, Кодекс святости входил в Священнический документ, получивший окончательное оформление ок. 444 г. до н. э. Й. Вейнберг, указывая на «более высокий уровень древнееврейской юридической практики и мысли» по сравнению со Свитком завета (Исход 20−23), датирует его VI−V вв. до н. э. Согласно хронологии Й.Кауфманна, он датируется началом VII в. до н. э. И. Ш. Шифман датирует его составление временем постройки Храма Соломона, то есть 961−954 гг. до н. э..

Помимо запрета прелюбодеяния в составе 10 заповедей (Исх.20:14; Втор.5:18), половые преступления рассматриваются также в Исх.22:15−18 и Втор.27:20−23, где, в частности, запрещается скотоложство (ассоциировавшееся с некоторыми ритуалами), но нет упоминаний о запрете мужеложства. По замечанию Вейнберга, топос «половых мерзостей» (тоеба) преобладает в речениях Иезекииля (16.22 сл, 44.6 сл. и др.), Эзры (Эзра 9.1 сл.), книги Хроник (2 Паралипоменон 28.3; 33.2 и др.). Однако прямые указания на мужеложство и там отсутствуют. Все это свидетельствует в пользу относительно поздней датировки норм Кодекса святости.

В 622 г. иудейский царь Иосия «разрушил домы блудилищные, которые [были] при храме Господнем [Яхве], где женщины ткали одежды для Астарты». Книга Второзакония (конец VII века до н. э.) утверждает: «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси плату блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету; ибо то и другое есть мерзость пред Господом, Богом твоим».

Для дальнейшей истории важно также происхождение термина «содомский грех». Вот что говорит Иезекииль: «Вот каков был грех Содома, сестры твоей: были у неё и у дочерей её величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку. Возгордились они и стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда это увидел». Комментаторы считают, что Содомом здесь назван Эдом. В иудейской традиции грех Содома (неправедный суд) истолковывался в ключе этого места Иезекииля. В библейском рассказе о жизни Лота в Содоме упоминается, что жители города окружили дом Лота и требовали, чтобы Лот вывел своих гостей (мужчин) к толпе, чтобы горожане «познали» их (Быт.19:5).

Южная и Восточная Азия

Индия 
Некоторые дхармашастры содержат весьма жесткие наказания за мужеложство: изгнание из касты.
Другие ограничиваются лишь штрафом.

Для девушки, которая растлит другую девушку, установлен штраф; если женщина растлит девушку, то брахманке обривали голову, кшатрийке отрезали два пальца, а прочих публично провозили на осле.

Однако в «Камасутре» Ватсьяяны Малланаги (III век) содержится детальное описание аупариштаки (орального секса с участием евнуха). С присущей индийским текстам схоластичностью выделяется её восемь этапов: «умеренное», «боковой укус», «внешний зажим», «внутренний зажим», «поцелуй», «потирание», «сосанье плода манго», «поглощение». По словам ученого: «У некоторых мужчин аупариштаку совершают молодые слуги с блестящими украшениями в ушах. То же совершают и некоторые горожане, желая с возрастанием доверия по обоюдному уговору угодить друг другу».

Китай 
В Китае императоры династии Западная Хань имели многих возлюбленных. Ван Гулик пишет: «Три первых императора — Гао-цзу, Хуэй-ди и Вэнь-ди были, несомненно, бисексуалами: помимо регулярных сношений с бесчисленными дамами из гарема у всех троих были связи с молодыми людьми». Дэн Тун был возлюбленным Вэнь-ди. Среди возлюбленных императора У-ди известны Хань Янь и Ли Янь-нянь. Последний имел титул «советника, гармонизирующего тоны звукоряда».

Наиболее известен Дун Сянь 董賢 (:en:Dong Xian), возлюбленный императора Ай-ди. Популярен такой рассказ: «Однажды, когда император делил ложе с Дун Сянем, последний заснул, прижав рукав императора. Поскольку императора вызвали для участия в торжественной аудиенции, он достал меч и отрезал свой рукав, чтобы не потревожить сон возлюбленного. С той поры термин дуаньсю („отрезанный рукав“) стал в литературе эвфемизмом для обозначения гомосексуализма».

Провинция Фуцзянь 18 в. прославилась народной ритуализацией однополых браков между мужчинами, воплотившейся в культе Ху Тяньбао 胡天保.

Европа

Скифы 
Геродот в своей «Истории» писал: «У скифов есть много предсказателей. … Энареи — женоподобные мужчины — говорят, что искусство гадания даровано им Афродитой. Гадают они при помощи липовой мочалы». Этот текст вызвал обширную литературу и сопоставление с шаманскими традициями различных народов.

Этруски 
Согласно греческому историку Тимею (которого цитирует Афиней): «У тирренцев [этрусков] не считалось запретным иметь дело с мальчиками открыто, будучи активной или пассивной стороной. Слуги приводят им куртизанок, или красивых мальчиков, или женщин, оставляя светильники непогашенными. Когда они пресыщаются наслаждениями, они призывают молодых мужчин в самом расцвете лет и также заставляют их испытывать удовольствие с этими куртизанками, мальчиками или женщинами. Иногда они наблюдают друг за другом, отдавая дань уважения любви и соитию, но чаще опускают занавес, прикрепленный к ложу. Они очень любят общество женщин, но большее удовольствие испытывают в компании мальчиков и юношей».

Кельты 
По словам Аристотеля, у «кельтов и, может быть, некоторых других, … явным преимуществом пользуется сожительство с мужчинами».
Диодор Сицилийский пишет: «Имея женщин прекрасной наружности, галлы уделяют им мало внимания, будучи сверх меры одержимы безумной страстью к мужским объятиям: в обыкновении у них спать прямо на земле на звериных шкурах, перекатываясь вместе с возлюбленными, которые находятся и с той и с другой стороны. Самое же удивительное из всего то, что, не заботясь о благопристойности, они легко отдают другим прелесть своего тела, отнюдь не считая это позорным, но более того: бесчестным считают того, кто, будучи желанным, не принимает предлагаемого дара» По Страбону, у них «не считается постыдным для юношей щедро расточать свою юношескую прелесть». Учитывая этнографические параллели, видна связь подобных отношений с институтом мужских союзов и совместным воспитанием юношей.

Ирландский эпос, записанный монахами в средние века, видимо, не содержит прямых упоминаний о гомосексуальных отношениях, хотя некоторые эпизоды могут быть истолкованы как намеки на них (в частности, дружба Кухулина и Фер Диада, а также детали саги «Разрушение Дома Да Дерга»). «Отношения между comaltae [побратимами] являются постоянно повторяющимся мотивом [ирландских] саг». Кухулин, оплакивая друга, говорит: «Мил мне был облик прекрасный твой: // Нежных ланит цвет огневой, // Синяя ясность твоих очей, // Благородство осанки, мудрость речей!»

Германцы 
Греческий философ II века Секст Эмпирик, рассуждая о мужеложстве, замечает: «у германцев же, говорят, оно [мужеложство] не постыдно, но считается одной из обычных вещей». Прокопий Кесарийский упоминает обычай мужеложства у племени герулов.

Рассказывая о германском племени тайфалов, Аммиан Марцеллин (IV век) упоминает, что у них мужчины вступают в связь с юношами, которая завершается, лишь когда юноша, «возмужав, один на один поймает кабана или убьет огромного медведя». В этом описании видят связь с обычаем инициации (перехода в другой возрастной класс).

В древней скандинавской поэзии аллегории, выражающие противоречие естественной природе (например, женская борода или черный ясень), могли обозначать гомосексуальность.

Римляне

Греки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 .
 

Древний мир